ORP „Szybki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Szybki” – ścigacz okrętów podwodnych projektu OD-200 z lat 40. XX wieku, ex-radziecki MO-546
 ORP „Szybki” (457) – kuter torpedowy projektu 664 z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów